Alexandru Moruzi se poate referi la:
Alexandru Moruzi (1750-1816), domn în Moldova și în Țara Românească
Alexandru C. Moruzi (1805-1873), om politic, prim-ministru în Guvernul Moldovei și apoi ministru de finanțe al României în Guvernul Barbu Catargiu
Alexandru D. Moruzi (1815-1878), primar al orașului Galați între 1871-1874
Alexandru Moruzi (1900-1957), medic neurochirurg